Molière pode referir-se a:

 Molière, autor e comediante francês  (1622—1673)
 Molière, filme de Leonce Perret (curta-metragem, 1909)
 Molière, filme de Ariane Mnouchkine (1978)
 Molière, filme de Laurente Tirard (2007)

 Pode também se referir a
 François-Hugues Forget de Molière d'Essertines, romancista francês  (1599—1624)
 Molière, prémio teatral

Outros
3046 Moliere

Desambiguação